Plusieurs souverains du Saint-Empire romain germanique se sont appelés Hermann  :
 Hermann  de Bade dit le Gros, margrave de Bade de 1130 à 1160
 Hermann  de Brandebourg, margrave de Brandebourg

Hermann 03